Коки может означать:
 Коки () — вид листовых лягушек из Пуэрто-Рико.
 Коки — деревня в Грузии.
 Коки — деревня в Эстонии.

См. также